Рошфор-Север () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Рошфор. Население кантона на 2006 год составляло 13 074 человек.

Код INSEE кантона — 1721. Всего в кантон Рошфор-Север входят 8 коммун, из них главной коммуной является Рошфор-Север.

Коммуны кантона 

 Брёй-Манье — население 1468 чел.
 Фура (Шаранта Приморская) — население 4024 чел.
 Иль-д’Экс — население 215 чел.
 Луар-ле-Маре — население 333 чел.
 Сен-Лоран-де-ла-Пре — население 1646 чел.
 Вержеру — население 942 чел.
 Ив — население 1359 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта